Јадовник може бити:

 Јадовник (Србија), планина у западној Србији
 Јадовник (Босна и Херцеговина), планина у Босанској Крајини
 Јадовник (река)